Wieringa ist der Familienname folgender Personen:

 Edwin Paul Wieringa (* 1964), niederländischer Islamwissenschaftler
 Frans Wieringa (* ≈1940), niederländischer Jazzmusiker
 Tommy Wieringa (* 1967), niederländischer Schriftsteller